Jméno a příjmení Jan Jelínek nosí více osobností:

 Jan Jelínek (1879) (1879–1962) – český zemědělský odborník, profesor Vysoké školy zemědělské a lesního inženýrství
 Jan Jelínek (antropolog) (1926–2004) – český antropolog, muzeolog
 Jan Jelínek (florbalista) (* 1989) – český florbalista
 Jan Jelínek (fotbalista) (* 1982) – český fotbalista
 Jan Jelínek (keramik) (* 1911) – český umělecký výtvarník, keramik
 Jan Jelínek (kazatel) (1912–2009) – český evangelický kazatel, zachránce pronásledovaných za druhé světové války
 Jan Jelínek (historik umění) – český autor publikací o dějinách umění
 Jan Jelínek (legionář) (1893–1980) – český legionář
 Jan Jelínek (lékař) – lékař, místopředseda a mluvčí Sdružení praktických lékařů
 Jan Jelínek (malíř) (* 1947) – český malíř, grafik
 Jan Jelínek (novinář) (* 1940) – český novinář, redaktor
 Jan Jelínek (politik) (1909–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ, 1969–1971 poslanec ČNR
 Jan Jelínek (překladatel) – český překladatel z angličtiny
 Jan Jelínek (spisovatel) – český autor dívčích románů
 Jan Diviš (novinář) (1867–1937), skutečným jménem Jan Jelínek – český novinář, redaktor, autor nábožensko-historických publikací

Související články 
 Jelínek